Sizígia (astronomia) — configuração de linha reta de três corpos celestes
 Sizígia (gnosticismo) — conceito gnóstico
 Sizígia (psicologia) — termo usado por Carl Jung para significar uma união de opostos

Desambiguações de astronomia